
Termin -{DAR}- ima više značenja.

 Alfa-1D adrenergički receptor, GPCR
 -{DAR}-, program za arhiviranje diska sličan programu -{tar}-.